Cachonero o cachonera es un gentilicio que puede referirse a:

La persona natural de la localidad de Maliaño, Cantabria, España.
La persona natural del municipio de Galaroza, Huelva, Andalucía, España.